Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Fernsehserie Ein Fall für zwei, sortiert nach der offiziellen Folgennummerierung des ZDF. Die Fernsehserie umfasst 31 Staffeln mit 4 verschiedenen Rechtsanwälten als Nebendarsteller und insgesamt 300 Episoden.

Übersicht

Episoden mit Günter Strack als Dr. Dieter Renz

Episoden mit Rainer Hunold als Dr. Rainer Franck

Episoden mit Mathias Herrmann als Dr. Johannes Voss

Episoden mit Paul Frielinghaus als Dr. Markus Lessing

Weblinks 
 

Fallfurzweiepisoden #Ein